

Risultati

Il prologo con i Barbarians

I test match

Note